RCI steht als Abkürzung für:

 Radio Canada International, kanadische Rundfunkgesellschaft
 Radio China International, staatlicher Auslandsrundfunk der Volksrepublik China
 Regensburger Centrum für Interventionelle Immunologie, siehe Leibniz-Institut für Immuntherapie
 Renault Crédit International, Teilzahlungsbank des Automobilherstellers Renault, siehe RCI Banque
 Resort Condominiums International, Timeshare-Tauschunternehmen
 Royal Caribbean International, norwegisch-amerikanisches Kreuzfahrtunternehmen
 Rugby Club Innsbruck, siehe RC Innsbruck
 Ruth-Cohn-Institut, ein gemeinnütziger Verein
 BG RCI, Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie

Abkürzung